Млиновка:

 Млиновка — в Яворовском и Жолковском районах Львовской области.
 Млиновка — в Самборском районе Львовской области.
 Млиновка — бывшее село Ушицкого уезда Подольской губернии. Ныне входит в состав села Плоское Мурованокуриловецкого района Винницкой области.